Das PartyPoker World Pool Masters 2011 war die 19. Auflage eines seit 1993 jährlich ausgetragenen 9-Ball-Poolbillardturniers. Es fand vom 3. bis 5. September 2011 in der SM City Mall North EDSA in Quezon City auf den Philippinen statt.

Sieger des Turniers wurde der Deutsche Ralf Souquet durch einen 8:5-Sieg im Finale gegen den Titelverteidiger, den Philippiner Dennis Orcollo.

Insgesamt wurden 66.000 US-Dollar Preisgeld ausgeschüttet, der Sieger erhielt davon 20.000 US-Dollar.

Turnierplan

Weblinks 
 World Pool Masters auf matchroompool.com
 PartyPoker World Pool Masters 2011 auf azbilliards.com
 World Pool Masters 2011 auf sixpockets.de

2011
Poolbillardveranstaltung 2011
Billardturnier auf den Philippinen
Sportveranstaltung in Quezon City